Les principales sociétés d'ingénierie françaises (chiffre d'affaires >10 M€) sont citées dans le tableau suivant.

Notes et références  

 
Ingenierie